Georgiana – aggettivo che indica qualcosa di relativo alla Georgia
Georgiana – variante inglese del nome proprio di persona femminile Giorgia
Georgiana – città della Contea di Butler, Alabama (Stati Uniti d'America)
Georgiana – termine usato per definire l'era e l'architettura nel Regno Unito, relative al periodo tra il 1720 ed il 1840, negli anni in cui i quattro sovrani che si succedettero si chiamavano Giorgio.

Altri progetti